Gorgonzola – miejscowość i gmina we Włoszech
 gorgonzola – włoski ser pleśniowy